«Пираты Карибского моря: На странных берегах» — саундтрек к одноимённому фильму, вышедший в 2011 году. Композитор — Ханс Циммер, продюсировавший саундтрек к первому фильму и написавший музыку к двум последующим. Его соавторами были Родриго и Габриэла, а также ,  и .

Список композиций

Ссылки 
 Саундтрек на официальном сайте Walt Disney Records
 Анализ саундтрека на MovieMusic.com

Саундтреки 2011 года
Пираты Карибского моря